

Уразбаєво — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Уразбаєво — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан